Па́трик, Па́трік () — чоловіче ім'я, форма імені Патрикій, уживана в деяких країнах (Англія, Ірландія, Нідерланди, Чехія, Норвегія).

Відомі носії 
 Святий Патрик (389—461) — християнський святий, патрон і просвітитель Ірландії.
 Патрик Міль (1970)  — франко-португальський актор і режисер.

Прізвище 
 Даніка Патрік (1982) — американська автогонщиця.
 Деваль Патрік (1956) — американський політик.
 Джеймс Патрік (1963) — канадський хокеїст.
 Крейг Патрік (1946) — американський хокеїст.
 Річард Патрік (1968) — американський музикант, фронтмен альтернативного рок-гурту Filter.
 Роберт Патрік (1958) — американський актор.
 Стів Патрік (1961) — канадський хокеїст.
 Тера Патрік (1975) — американська порноакторка.

Багатозначні терміни